Фінал Кубка Німеччини з футболу 2019 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2018—2019 відбувся 25 травня 2019 року. У поєдинку зустрілися «РБ Лейпциг» з однойменного міста та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 3:0 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«РБ Лейпциг»

«Баварія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2019 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2019
2019 у німецькому спорті